Troja est un nom propre qui peut désigner :

 un district de Prague ; on y trouve notamment :
 le château de Troja ;
 le pont de Troja, sur la rivière Vltava.
 un nom de famille notamment porté par :
 Michel Troja (1747-1827), médecin et inventeur italien ;
 Carlo Troja (1784-1858), historien et homme politique italien, fils du précédent.
Troja,  groupe de heavy metal albanais.